«The Rock Show» — первый сингл калифорнийской группы Blink-182 с альбома Take off Your Pants and Jacket. Был выпущен в 2001 году. #2 в Billboard Modern Rock chart и #71 в Billboard Hot 100. Песня была написана Марком Хоппусом.

Список композиций 

Песни Blink-182